Heinrich-Heine-Gymnasium heißen mehrere nach dem Dichter Heinrich Heine benannte Schulen in Deutschland.

Liste 
 Heinrich-Heine-Gymnasium (Bottrop)
 Heinrich-Heine-Gymnasium (Dortmund)
 Heinrich-Heine-Gymnasium (Hamburg) in Hamburg-Poppenbüttel
 Heinrich-Heine-Gymnasium (Kaiserslautern)
 Heinrich-Heine-Gymnasium (Köln)
 Heinrich-Heine-Gymnasium (Mettmann) in Mettmann-Metzkausen
 Städtisches Heinrich-Heine-Gymnasium in München
 Heinrich-Heine-Gymnasium (Oberhausen)
 Heinrich-Heine-Gymnasium (Ostfildern)

Folgende Schulen in Deutschland trugen ehemals den Namen Heinrich-Heine-Gymnasium bzw. wurden geschlossen:
 Heinrich-Heine-Gymnasium in Cottbus, 2006 fusioniert zum Pückler-Gymnasium
 Heinrich-Heine-Gymnasium in Haldensleben, 2004 fusioniert zum Professor-Friedrich-Förster-Gymnasium
 Heinrich-Heine-Gymnasium in Hamburg-Altona-Nord, geschlossen

Siehe auch 
 Heinrich-Heine-Schule

Liste (Schulen nach Namensgeber)